Musculus (lat.; Mäuschen, Muskel, Miesmuschel, Minierhütte) ist der Name folgender Personen:

 Andreas Musculus (Meusel) (1514–1581), Reformator
 Balthasar Musculus, Komponist geistlicher Lieder
 Christina Musculus-Stahnke (* 1962), deutsche Politikerin (FDP)
 Frédéric Alphonse Musculus (1829–1888), elsässischer Chemiker
 Gertrud Koref-Musculus Stemmler (1889–1972), Malerin
 Heinz Musculus (1917–1976), Karikaturist, Zeichner und Illustrator
 Johann Conrad Musculus (Mauskopf) (1587–nach 1651), deutscher Kartograf, Landmesser und Buchbinder
 Lucas Musculus (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Paulus Musculus (um 1520–1577), evangelischer Hofprediger
 Wilhelm Ludwig Musculus (von Meusel) (1724–1787), königlich preußischer Oberst 
 Wolfgang Musculus (1497–1563), Reformator

Musculus als fiktive Personen:
 Claudius Musculus eine Comicfigur aus Asterix (Band XII Asterix bei den Olympischen Spielen)

Musculus steht für:
 In der Medizin steht musculus (lat.) für Muskel (Mehrz.: musculi (Muskeln)).
 In der Biologie bezeichnet Mus musculus die Hausmaus.
 Musculus (Gattung), eine Gattung der Miesmuscheln (Mytilidae)

Siehe auch: